Aleksander Ścibor-Rylski (1928-1983), pisarz, reżyser
 August Ścibor-Rylski (1841-1902), właściciel ziemski
 Edmund Ścibor-Rylski (1867-1914), urzędnik
 Kazimierz Ścibor-Rylski (1875-1940), oficer
 Kornel Ścibor-Rylski (1835-1891), generał
 Tadeusz Ścibor-Rylski (1875-1934), oficer
 Wincenty Ścibor-Rylski (1810-1885), właściciel ziemski
 Witold Ścibor-Rylski (1871-1926), oficer
 Włodzimierz Ścibor-Rylski (1914-1939), oficer
 Zbigniew Ścibor-Rylski (1917-2018), generał